Båge kan syfta på

 Båge (arkitektur) – en konstruktion som är välvd eller spänd mellan två stöd
 Båge (grafteori) – en mängd av kanter i grafteori
 Triumfbåge – ursprungligen ett romerskt monument
 Cirkelbåge – en sammanhängande del av en cirkel
 Pilbåge – ett  projektilvapen
 Ljusbåge – en kontinuerlig kraftig elektrisk urladdning
 Regnbåge – ett optiskt, meteorologiskt fenomen
 Ostbåge – ett snacks med ostsmak
 Glasögonbåge – hållare för korrektionsglas
 Slanguttryck för motorcykel